Paulhan kan syfta på:

 Paulhan, Hérault – en kommun i södra Frankrike
 Frédéric Paulhan – en fransk filosof (1856–1931)
 Jean Paulhan – en fransk författare (1884–1968)
 Louis Paulhan – en fransk aviatör (1883–1963)